Morton é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Morton (Dakota do Norte)
 Condado de Morton (Kansas)

Desambiguações de topônimos